Финал Кубка Германии по футболу 2021 года — заключительный матч розыгрыша Кубка Германии сезона 2020/21. Матч состоялся 13 мая 2021 года (в Вознесеньев день, немецкий государственный праздник) на «Олимпийском стадионе» в Берлине. Первоначально матч был запланирован на 22 мая 2021 года, но был перенесён на более раннюю дату до завершения сезона чемпионата Германии. Это было связано с плотностью календаря, вызванной поздним началом сезона, возникшим из-за переноса окончания предыдущего сезона из-за пандемии COVID-19. Как и в других соревнованиях, матч проходил за закрытыми дверями без зрителей.

В матче приняли участие «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Победу одержала «Боруссия» со счётом 4:1 и в пятый раз стала обладателем Кубка Германии.

Из-за изменения расписания этот матч стал первым финалом Кубка Германии с 2008 года, который был сыгран до завершения сезона чемпионата Германии, и первым финалом с 1985 года, который был проведён не в субботу. Это также первый финал, который был сыгран в четверг, и первый, который был проведён не в выходные дни с 1984 года.

В качестве победителя «Боруссия» получила право принять участие в матче за Суперкубок Германии 2021 против победителя чемпионата Германии 2020/21 мюнхенской «Баварии». Победитель матча также получает место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2021/22. Однако, так как «Боруссия» уже квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на основе своей позиции в чемпионате Германии, место победителя Кубка Германии перешло команде, занявшей шестое место в чемпионате, а место шестой команды в Лиге конференций УЕФА 2021/22 перешло команде, занявшей седьмое место в чемпионате.

Команды

Путь к финалу 
В Кубке Германии приняли участие 64 команды, турнир проводился по олимпийской системе. До финала было проведено пять раундов.

Примечание: Первым указано количество голов, забитых участником финала (д: дома; г: на выезде).

Матч

См. также 
 Суперкубок Германии по футболу 2021

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Спорт в Германии в 2021 году
Матчи ФК «Боруссия» Дортмунд
Матчи ФК «РБ Лейпциг»
Футбол в Европе в 2021 году
Финалы Кубка Германии по футболу
Спортивные соревнования в Берлине